Малавита (от  — «дурная жизнь»):

 Малавита — одно из названий мафии.
 «Малавита» () — роман Тонино Бенаквиста.
 «Малавита» (; ) — кинофильм, 2013; США, Франция; режиссёр — Люк Бессон. По роману Т. Бенаквиста.